Grupa B jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2012.

Tabela

Mecze

Wybrzeże Kości Słoniowej – Sudan

Burkina Faso – Angola

Sudan – Angola

Wybrzeże Kości Słoniowej – Burkina Faso

Sudan – Burkina Faso

Wybrzeże Kości Słoniowej – Angola

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2012